Соревнования по классической борьбе на VII летней Спартакиаде народов СССР проходили в Москве с 19 по 23 июля 1979 года.

Параллельно со спартакиадным турниром проходили состязания на призы Спорткомитета СССР, в которых принимали участие спортсмены, не попавшие в сборные команды союзных республик, а также зарубежные спортсмены. Если победителем параллельного турнира становился зарубежный спортсмен, то в решающей схватке он встречался с победителем спартакиадного турнира и выигравший получал титул чемпиона Спартакиады народов СССР. Если победителем параллельного турнира становился наш спортсмен, то тогда лауреат спартакиадного турнира сразу объявлялся чемпионом спартакиады, а между собой оба борца разыгрывали золотую медаль 48-го чемпионата СССР.
 
В соревнованиях участвовало 152 борца. Спортсмены представляли команды всех союзных республик и Москвы и Ленинграда.

Медалисты

Командный зачёт

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Летняя Спартакиада народов СССР 1979
Классическая борьба на Спартакиадах народов СССР
1979 год в греко-римской борьбе
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1979 году